Svetovno mladinsko prvenstvo v alpskem smučanju je vsakoletno mladinsko tekmovanje v alpskem smučanju, ki poteka od leta 1982.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Ekipno

Viri
 Rezultati na data.fis-ski

Alpsko smučanje
Alpsko smučanje
Športne prireditve, ustanovljene leta 1982